Delangle ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Delangle (* 1957), französischer Saxophonist und Hochschullehrer
 Claude Alphonse Delangle (1797–1869), französischer Jurist und Politiker